Sanering is het weer gezond maken.

 Sanering (bebouwing), een vorm van vernieuwing in stedenbouwkundig beleid waarbij huizen in een plaats worden opgeknapt of huizen en/of andersoortige gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe huizenbouw
 Sanering (financieel), een organisatie weer financieel gezond maken
 zie ook: bezuinigen
 Wet schuldsanering natuurlijke personen, schuldsanering, een methode om mensen uit de schulden te krijgen
 Melksanering, rationaliseren van de bezorging aan huis door het herindelen van de ventwijken van melkbezorgers.
 Sanering van wissels, verwijderen van wissels die niet per se nodig zijn
 Milieusanering, reiniging van grond, water en lucht
 Bodemsanering, schoonmaken van vervuilde grond
 Groene sanering, door zware metalen vervuilde grond zuiveren met planten
 Sanering (medisch)